Аррунт () — этрусское имя. Может означать:

 Аррунт — спутник Энея.
 Аррунт (ум. до 631 до н. э.) — брат Тарквиния Древнего.
 Аррунт Тарквиний (брат Тарквиния Гордого) — сын Тарквиния Древнего, брат Тарквиния Гордого.
 Аррунт Тарквиний Коллатин (Эгерий) (ум. после 585 до н. э.) — племянник Тарквиния Древнего, отец или дед Луция Тарквиния Коллатина.
 Аррунт Тарквиний (ум. 509 до н. э.) — сын Тарквиния Гордого.
 Аррунт (ум. 506 или 504 до н. э.) — сын Порсены.
 Аррунт Клузийский

См. также 
 Аррон